Иоганн Георг II Саксен-Эйзенахский (; , Фридевальд — , Айзенах) — герцог Саксен-Эйзенахский.

Биография 
Иоганн Георг II — второй сын саксен-эйзенахского герцога Иоганна Георга I и Иоганетты фон Сайн-Витгенштейн.

В 1684 году его старший брат Фридрих Август погиб в войне с турками, и Иоганн Георг II стал первым в линии наследования. 19 сентября 1686 года скончался отец, и Иоганн Георг II стал новым герцогом саксен-эйзенахским.

20 сентября 1688 года Иоганн Георг женился в Кирхгайм-унтер-Тек на Софии Шарлотте Вюртемберг-Штутгартской, дочери герцога Эберхарда III Вюртембергского и Марии Доротеи Софии Эттингенской. Детей у них не было.

В 1690 году умер, не оставив наследника, герцог Саксен-Йены Иоганн Вильгельм. Герцогство Саксен-Йена было разделено между Саксен-Веймаром и Саксен-Эйзенахом.

В 1698 году Иоганн Георг умер от оспы. У него не было наследников, поэтому новым герцогом стал его брат Иоганн Вильгельм.

Примечания 

Герцоги Саксен-Эйзенаха
Умершие от оспы